Barceo puede hacer referencia a:

 Barceo, un municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.
 Barceo, nombre común de la planta Stipa gigantea.